— железнодорожная линия японского железнодорожного оператора East Japan Railway Company, протянувшаяся от станции  расположенной в городе Ояма префектуры Тотиги до станции  расположенной в городе Маэбаси префектуры Гумма.

Виды обслуживания 
Большинство составов продолжают движение от станции Син-Маэбаси до станции  по линии Дзёэцу. Местные поезда ходят с интервалом в один час от станции Ояма до станции Маэбаси, и с интервалом в 20-30 минут от станции Маэбаси до станции Такасаки. Некоторые скорые поезда идущие от станции , а также с линии Сёнан-Синдзюку так же переходят на линию Рёмо, и останавливаются на каждой станции.

Станции

Подвижной состав 
На линии Рёмо используются следующие типа составов.
 107 series
 115 series (до 31 марта 2018 года)
 185 series
 211 series
 E231 series

Ссылки 
 Станции линии Рёмо (JR East)